Castillensi – abitanti di Castillos
Castillensi – abitanti di El Castillo (Colombia)